Tarantella steht für:

 Tarantella, Volkstanz aus Süditalien
 Tarantella (Band), US-amerikanische Alternative-Country-Band
 Tarantella (Film), US-amerikanische Filmoperette aus dem Jahr 1937

 Tarantella (Unternehmen), US-amerikanisches Softwareunternehmen

Siehe auch:
 Tarantel (Begriffsklärung)